Marek Juniusz Brutus –  polityk, dowódca wojskowy, mówca i pisarz rzymski; w 44 r. p.n.e. jeden z zabójców Cezara
 Brutus – postać mitologiczna
 Lucjusz Juniusz Brutus – pierwszy konsul rzymski, w 510 r. p.n.e. wypędził ostatniego króla Tarkwiniusza Pysznego
 Decymus Juniusz Brutus – adiutant Cezara
 Brutus – program komputerowy
 Brutus – wieś w woj. łódzkim, w powiecie pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów
 Brutus – miasto w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
 Brutus – jednostka osadnicza w USA, w stanie Michigan, w hrabstwie Emmet